Erwin Noack ist der Name folgender Personen:

* Erwin Noack (Jurist) (1899–1967), deutscher Rechtsanwalt und Parteifunktionär (NSDAP)
 Erwin Noack (Maler) (1940–2006), deutscher Maler und Musiker 
 Erwin Noack (Sänger) (* 1950), deutscher Opernsänger (Bariton) 

Siehe auch:
 Erwin Nowak